Chalan (compositie van Sotelo)
Chalan (religie)
Chalán (Colombia)